Castlevania est le nom d'une série de jeux vidéo :
 Castlevania : le premier jeu de la série, sorti sur console Nintendo Entertainment System ;
 Castlevania : le premier épisode Nintendo 64, parfois appelé Castlevania 64 ;
 Castlevania : le premier épisode Game Boy Advance, sous-titré Circle of the Moon en Amérique du Nord ;
 Castlevania : le premier épisode PlayStation 2, sous-titré Lament of Innocence en Amérique du Nord ;
 , une série télévisée d'animation fondée sur le jeu vidéo Castlevania III: Dracula's Curse.

Akumajō Dracula, le titre japonais du jeu, a aussi des homonymes. Il peut faire référence à :
 Akumajō Dracula (Castlevania en europe) sorti sur Nintendo Entertainment System en 1986 ;
 Akumajō Dracula (Vampire Killer en europe) sorti sur le micro-ordinateur MSX 2 en 1986 ;
 Akumajō Dracula (Haunted Castle en europe) sorti sur borne d'arcade en 1988 ;
 Akumajō Dracula (Super Castlevania IV en europe) sorti sur Super Nintendo en 1991 ;
 Akumajō Dracula (exclusif au Japon) sorti sur X68000 en 1993.